Jméno a příjmení Harry Wilson náleží těmto lidem:

Harry Wilson (1953) – bývalý anglický fotbalista
Harry Wilson (1997) – velšský fotbalista

Reference